Six Moments Musicaux (literalmente del francés «Seis momentos musicales») puede hacer referencia a varias series de piezas para piano solista:

 Six Moments Musicaux, compuestas por Franz Schubert entre 1823 y 1828.
 Six Moments Musicaux, compuestas por Serguéi Rajmáninov en 1896.